E403 – strada europea
 E403 – locomotiva elettrica delle Ferrovie dello Stato Italiane